Adriënne Herzog, Nederlands atlete
 Andreas Herzog, Oostenrijks voetballer
 Chaim Herzog, Israëlisch staatsman
 Emilie Welti-Herzog (1859-1923), Zwitserse operazangeres
 Eva Herzog (1961-), Zwitsers politica
 Maurice Herzog, Frans klimmer en politicus
 Roman Herzog, Duits politicus
 Vanessa Herzog, Oostenrijks schaatsster
 Vladimir Herzog, Braziliaans journalist
 Werner Herzog, Duits filmregisseur, schrijver en acteur
 Yitzhak Herzog, Israëlisch politicus
 Yitzhak HaLevi Herzog, Iers-Israëlisch opperrabbijn